Ла Пунтита има више значења:

 Ла Пунтита (Кохуматлан де Регулес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пунтита (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику